Zamach na Kabul Serena Hotel (2008)
 Zamach na Kabul Serena Hotel (2014)